Акилес Сердан има више значења:

 Акилес Сердан, Чуина (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Акилес Сердан (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Акилес Сердан, Тамала (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Акилес Сердан (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан, 1. Амплијасион (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан, Сектор де Продуксион (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан, Километро 38 (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акилес Сердан, Санта Лусија (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Акилес Сердан (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Акилес Сердан (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акилес Сердан (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Акилес Сердан (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акилес Сердан, Аројо Ондо (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акилес Сердан, Сан Анхел (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акилес Сердан, Сантијагиљо (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акилес Сердан (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Акилес Сердан, Ла Едиондиља (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Акилес Сердан, Ел Матењо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Акилес Сердан (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Акилес Сердан (Чапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акилес Сердан (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акилес Сердан (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акилес Сердан, Селерино Ортега (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акилес Сердан (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акилес Сердан, Санта Инес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Акилес Сердан (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акилес Сердан, Сан Фернандо (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акилес Сердан (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акилес Сердан, Ел Баранко (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Акилес Сердан (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Акилес Сердан (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Акилес Сердан, Енрике Гонзалез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Акилес Сердан (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Акилес Сердан, Рио Бланко (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акилес Сердан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акилес Сердан, Филосола (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акилес Сердан (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акилес Сердан, Ел Нуеве (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику